aktivizmus, irodalmi és képzőművészeti irányzat volt Közép- és Kelet-Európában (1910-es és 1920-as évek)
 aktivizmus, a kormányzattal együttműködő közéleti és politikai magatartás a két világháború közti Csehszlovákiában
 Közvetlen akció a társadalmi-politikai aktivizmus egy formája, politikai, egyúttal szociológiai jelenség